Мино́ри Судзу́ки (; ) — японская кёрлингистка.

В составе женской сборной Японии участник . В составе юниорской женской сборной Японии участник двух .

Играет в основном на позиции второго и третьего.

Достижения 
 : серебро ().

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Японии